

Geografia
Stati Uniti d'America
 Selden – comune del Kansas
 Selden – CDP dello Stato di New York
Svizzera
 Selden – frazione di Kandersteg

Persone 
 John Selden – giurista e politico britannico